Less is more steht für:

 Less Is More (Album), Musikalbum von Marillion (2009)
 Weniger ist mehr, Redewendung